

Personen 
 Rockefeller (familie)

 John D. Rockefeller (1839-1937), Amerikaans zakenman en filantroop
 Nelson Rockefeller (1908-1979), Amerikaans Republikeins politicus; kleinzoon van John D. Rockefeller
 David Rockefeller (1915), invloedrijke Amerikaanse bankier; kleinzoon van John D. Rockefeller
 Jay Rockefeller (1937), Amerikaans Democratisch politicus; achterkleinzoon van John D. Rockefeller
 Michael Rockefeller (1938-1961?), vermiste zoon van Nelson Rockefeller

Vernoemd 
 Rockefeller Foundation, een door de familie gestichte liefdadige instelling die zich voornamelijk met onderwijs bezighoudt
 Rockefeller-universiteit in New York

Overig 
 Rockefeller (band)